Protopopov (masculin ; ) ou Protopopova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Protopopov (1866-1918), homme politique russe ;
 Oleg Protopopov (1932-), patineur artistique russe ;
 Sergueï Protopopov (1893-1954), compositeur russe.

Patronyme russe